Лос Парахес има више значења:

 Лос Парахес (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Парахес (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Парахес (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Парахес (Магваричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Парахес (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Парахес (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Парахес (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Парахес (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Парахес (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Парахес (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Парахес (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Парахес (Кокула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Парахес (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Парахес (Закуалпан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Парахес (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Парахес (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Парахес (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Парахес (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Парахес (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Парахес, Ел Пинал (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Парахес (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Парахес (Акатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Парахес, Зомпанатено (Чигнаутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Парахес (Сан Сиро де Акоста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Парахес (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Парахес (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Парахес (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Парахес (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Парахес (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Парахес (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику